Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2014 проводился с 4 по 8 декабря 2013 года в городе Medford (штат Висконсин). Турнир проводился в 7-й раз.

Победитель чемпионата получал право выступать как смешанная парная сборная США по кёрлингу на .

В чемпионате принимали участие 16 команд.

Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда Джойэнс Мичай / Стивен Гебауэр, победившая в финале команду Морин Столт / Питер Столт. Бронзовые медали завоевали команды, проигравшие в полуфиналах: команда Emilia Juocys / Sean Murray и команда Шэрон Вукич / David Cornfield.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 2 группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда играет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится — его занимают две команды, проигравшие в полуфиналах.

Время начала матчей указано по UTC−6.

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 8 декабря, 9:00

Финал. 8 декабря, 12:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2014

2013 год в кёрлинге
Спорт в США в 2013 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Висконсине
Декабрь 2013 года